— девиз правления (нэнго) японского императора Го-Сая, использовавшийся с 1655 по 1658 год.

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 13-й день 4-й луны 4-го года Сёо (по григорианскому календарю — 18 мая 1655);
 23-й день 7-й луны 4-го года Мэйрэки (по григорианскому календарю — 21 августа 1658).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 21-го цзюаня древнекитайского сочинения Ханьшу:「箕子言、大法九章、而五紀明暦法」、「黄帝造歴、歴與暦同作」.

События 

 1655 год (1-й год Мэйрэки) — в Японию прибыл новый корейский посол;
 1655 год (1-й год Мэйрэки) — бывший император впервые посетил виллу Сюгакуин;
 ноябрь 1656 года — январь 1657 года (2-й — 3-й годы Мэйрэки) — в Эдо не выпало ни дождя, ни снега, реки и каналы обмелели;
 2-3 марта 1657 года (18-й — 19-й дни 1-й луны 3-го года Мэйрэки) — Великий пожар годов Мэйрэки, уничтоживший город Эдо;

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература